Лорбер — фамилия.

Известные носители 

  (1901—1973) — немецкий политик и писатель.
 Лорбер, Якоб (1800—1864) — австрийский музыкант, христианский мистик.

Примечания